Мокрянка:

 Мокрянка — село, Красноградский район, Харьковская область.
 Мокрянка — река в Украинских Карпатах, в рамках Тячевского района Закарпатской области, правый приток Тересвы.
 Мокрянка — река в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Мокрянка — река в Могилевской области, Белоруссия.